Vesly ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Vesly (Eure)
 Vesly (Manche)